Акара — многозначный термин.

 Акара — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара.
 Акара — альтернативное название древнеиндийского государства Дашарны.
 Акара голубая — вид рыб из семейства цихлидов.
 Акара — первая буква алфавита языка гуджарати.